Святец — проточное озеро на севере Смоленской области России в Заборьевском сельском поселении Демидовского района, у южной окраины деревни Старый Двор в 1,5 км к западу от посёлка Пржевальское. Через озеро протекает ручей Круглыш, соединяющий его с озером Сапшо. Входит в состав национального парка Смоленское поозёрье.

Площадь поверхности — 1,5 га.

Примечания

См. также 
 Пржевальское
 Сапшо
 Смоленское Поозёрье

Литература 
 Национальный парк «Смоленское Поозерье»: Справочно-информационное издание / Под ред. А. С. Кочергина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Смоленск: Маджента, 2006. — 80 с.

Бассейн Межи (приток Западной Двины)
Озёра Демидовского района Смоленской области
Заборьевское сельское поселение (Смоленская область)